Miejscowości w USA:
 Jaffrey – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Jaffrey – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
Gminy w USA:
 Jaffrey (ang. Jaffrey Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire